P1 oder P 1 steht für:
 P1 Artificial Chromosome, ein künstliches Chromosom
 P1 ATCAS, ein Radar- und Flugplandatendarstellungssystem der Deutschen Flugsicherung
 P1 (München), eine Diskothek in München
 Prüfstand 1, ein ehemaliger Triebwerksprüfstand in Peenemünde
 Walther P1, eine halbautomatische Pistole der Bundeswehr
 Sony Ericsson P1i, ein Smartphone
 Wolfszahn, in der Tiermedizin

Hörfunkprogramme:
 DR P1, ein dänisches Hörfunkprogramm
 NRK P1, ein norwegisches Hörfunkprogramm
 Sveriges Radio P1, ein schwedisches Hörfunkprogramm

Fahrzeuge:
 Alfa Romeo P1, ein Rennwagen
 Elsaß-Lothringische P 1, Personenzuglokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 IFA P1, Geländewagen
 McLaren P1, ein Supersportwagen
 Opel Rekord P1, ein PKW-Modell
  
 Preußische P 1, eine Personenzuglokomotive der Preußischen Staatsbahnen
 Porsche P1, Ferdinand Porsches erster Elektrowagen

P-1 steht für:
 Curtiss P-1, US-amerikanisches Jagdflugzeug
 Abrams P-1 Explorer, US-amerikanisches Spezialflugzeug
 Kawasaki P-1, japanisches Seeraumüberwachungsflugzeug
 Pilatus P-1, Schweizer Flugzeugprojekt
 Pollard-p-1-Methode, ein Verfahren zur Faktorisierung von zusammengesetzten Zahlen
 Suchoi P-1, ein Deltaflügel-Abfangjäger

P.1 steht für:
 Lineage P.1, auch 20J/501Y.V.3, Variante B.1.1.248 oder SARS-CoV-2-Variante Gamma genannt, eine in Brasilien entstandene Mutation des SARS-CoV-2-Virus
 Piaggio P.1, italienisches Flugzeug von Piaggio Aerospace
 PZL P.1, polnisches Jagdflugzeug in der Zwischenkriegszeit

 steht für:
 Papyrus 1, frühe griechische Abschrift des Neuen Testaments

Siehe auch:
 PI

P1